Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории   острова Святой Елены. В список включены регионально исчезнувшие виды. Из 15 указанных в таблице видов 0 находятся под критической угрозой исчезновения, 0 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым 0 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Святой Елены
Остров Святой Елены